Lökgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lökgrundet (vid Innamo, Nagu), Egentliga Finland, 
 Lökgrundet (vid Högsar, Nagu), Åboland, 
 Lökgrundet (vid Bromarv, Raseborg), Nyland, 
 Lökgrundet (vid Busö, Raseborg), Nyland, 
 Lökgrundet, Ingå, Nyland, 
 Lökgrundet, Helsingfors, Nyland,

Se även
Lökgrund
Lökgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar